Алекса́ндр Алекса́ндрович Ру́сских (11 сентября 1983, Томск) — российский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольного клуба «Томь». Первый матч за основной состав «Томи» Александр провёл 13 июля 2005 года, когда отыграл весь матч против «Спартака» из Костромы в Кубке России. 13 мая 2006 года Русских дебютировал в основном составе томской команды в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против «Луча-Энергии». До конца сезона Александр принял участие ещё в одном поединке основного состава «Томи» в Кубке России, после чего перед началом сезона 2007 перебрался в футбольный клуб «Чита».

В 2008 году выступал во втором дивизионе за саранскую «Мордовию», в 2009 — за «Сахалин» из Южно-Сахалинска.

В начале 2010 года стал игроком другого клуба второго дивизиона — «Калуги». В этой команде Александр впервые за долгое время задержался более чем на год: за «Калугу» он выступал на протяжении двух сезонов.

Летом 2013 года перешёл в клуб «Сибиряк», где выступал на протяжении полугода. В начале 2014 года Русских перебрался в клуб высшей лиги Литвы «Банга», за который играл до лета 2014 года.

В июле 2015 года Александр вернулся в структуру «Томи» и был заявлен на сезон 2015/16 за фарм-клуб томской команды «Томь-2».

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»
 Профиль на сайте sportbox.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Шахтёр» Прокопьевск
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Сахалин»
Игроки ФК «Калуга»
Игроки ФК «Сибиряк»
Игроки ФК «Банга»